Miejscowości w USA:
 Whitwell – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Marion

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Whitwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Whitwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Whitwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Whitwell and Selside – civil parish
 Whitwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Whitwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Rutland
 Whitwell – miejscowość w Anglii, na wyspie Wight
 Whitwell-on-the-Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Whitwell Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk